Název Pelechov má více sídel:
 Pelechov (Železný Brod), část města Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou
 Pelechov (Lipoltice), část obce Lipoltice v okrese Pardubice

Externí odkazy